1993 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девяно́сто три — может означать:

 1993 — натуральное число между 1992 и 1994.
 1993 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1993 — галактика в созвездии Заяц.

В литературе 
 1993 год в литературе

В искусстве 
 1993 год в кино
 1993 год в театре

В музыке 
 1993 год в музыке

В науке 
 1993 год в науке